

Данилово — присілок, Йошкар-Олинський міський округ, Марій Ел
 Данилово — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Данилово — село, Кіясовський район, Удмуртія
 Данилово — присілок, Параньгинський район, Марій Ел

Данилово — село, Хустський район, Закарпатська область